Kaizl ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Kaizl (1870–1893), deutsche Schauspielerin, siehe Christine Hebbel (Schauspielerin, 1870)
 Josef Kaizl (1854–1901), tschechischer Politiker und Nationalökonom